Karanjia ist
 eine indische Stadt im Distrikt Mayurbhanj 

Karanjia ist der Familienname folgender Personen:
 Burjor Khurshedji Karanjia (1919–2012), indischer Journalist, Herausgeber, Filmfunktionär und Autor
 Rustom Khurshedji Karanjia (1912–2008), indischer Journalist und Herausgeber